Gilmore Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Gilmore Township (Benzie County, Michigan)
 Gilmore Township (Isabella County, Michigan)
 Gilmore Township (North Dakota)
 Gilmore Township (Pennsylvania)